Шотландский Первый Дивизион 1974/1975 () — 78-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 31 августа 1974 года и закончился 26 апреля 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1974/1975
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1974 году
Спорт в Шотландии в 1975 году